Detta är en lista över sjöar i Karlstads kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Karlstads kommun.

Lista

Karlstads kommun
 Lista